A categoria até 60 kg masculino do Judô nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputado no dia 11 de julho no Mississauga Sports Centre

Medalhistas

Resultados

Esquema

Disputa do Bronze

Ate 60 kg masculino